Neodermata är en klass av plattmaskar. Neodermata ingår i fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Neodermata